Фрювирт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрювирт, Андреас Франц (1845—1933) — австрийский куриальный кардинал и ватиканский дипломат, доминиканец.
 Фрювирт, Эдуард (1908-1973) — австрийский футболист и футбольный менеджер.
  (род. 1968) — американский профессиональный игрок в гольф.